Hatto peut faire référence à :
 Joyce Hatto, pianiste britannique
 Hattō, ville du Japon
 Hattō, la salle du dharma en architecture bouddhique japonaise 
 « Hatto » peut aussi être la forme latinisée de Hatton